Oliver kan syfta på följande:
 Oliver, ett förnamn

Geografi

Kanada 

 Oliver, British Columbia, ort,

USA 

 Oliver (ort i USA, Georgia), Screven County, 
 Oliver (ort i USA, Pennsylvania), Fayette County, 
 Oliver (ort i USA, Wisconsin), Douglas County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar